Whalley est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1952), joueur anglais de football
Bert Whalley (1912-1958), joueur anglais de football
 (né en 1961), musicien et écrivain anglais
 (né en 1979), joueur anglais de cricket
Edward Whalley (c. 1615-1675), chef militaire anglais
 (1898-1976), joueur anglais de football
 (né en 1973), joueur anglais de football
 (1915-1983), poète et espion britannique
 (né en 1979), joueur anglais de cricket
, professeure d'échographie néo-zélandaise 
 (1851-1917), homme politique libéral britannique
 (1902-1980), homme politique américain de Pennsylvanie

Joanne Whalley (née en 1961), actrice anglaise
, professeur écossais en santé mentale
 (1953-2008), homme politique américain dans le New Hampshire
 (morte en 1954), actrice de film et théâtre australienne
 (né en 1994), joueur espagnol de football

 (1799-1883), homme politique radical britannique
 (1934-2008), joueur anglais de football
 (né en 1987), joueur anglais de football
 Thomas Sedgwick Whalley (1746-1828), poète et voyageur anglais.

Toponyme

Whalley, village du Lancashire
Abbaye de Whalley, ancienne abbaye cistercienne

, banlieue de Surrey en Colombie-Britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme